Geografia da Lombardia, Itália
 Bréscia — comuna
 Bréscia (província)
 Diocese de Bréscia

 Geografia do Brasil
 Nova Bréscia — município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul

Clubes desportivos
 Brescia Calcio — de Bréscia, Itália
 Grande Rio Bréscia Clube — de Magé, estado do Rio de Janeiro, Brasil

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de esportes